Проект Blue Beam () — теория заговора, согласно которой правительствами разных стран испытывается секретная технология, с помощью которой в небе создаются голограммы, с использованием которых правительства манипулируют людьми для своих целей. Некоторое время ассоциировался с Норвежской спиральной аномалией. Также связывается с Антихристом.                                           Доказательства теории.                             Норвежская спиральная аномалия.                     Ночью 9 декабря 2009 года в небе над Норвегией появился объект, который напоминал по форме вытянутое спиральное облако. Теории были разные- дело рук пришельцев, испытание системы HAARP, проект Blue Beam и т.д. Официальной версией произошедшего стал запуск межконтинентальной баллистической ракеты РСМ-56 "Булава" из подводного положения. Однако многие указывают на разности баллистической ракеты и спиральной аномалии, что,по их мнению, явно не в пользу официальной теории. Также есть мнение, что правительство намеренно скрывает информацию о секретной технологии, чтобы не вызвать недовольства.

Теории заговора